Echterhoff ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gerald Echterhoff, Psychologe und Hochschullehrer 
 Siegfried Echterhoff (* 1960), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Wilfried Echterhoff (* 1942), deutscher Verhaltensforscher und Hochschullehrer